Кызылтал — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кызылтал (быв. Пятихатка) — село в Жаркаинском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2005 г.
 Кызылтал — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.